L'équipe de Suède féminine de football est constituée par une sélection des meilleures joueuses suédoises sous l'égide de la SvFF.

Histoire

Résultats dans les compétitions internationales

Palmarès

Parcours

Parcours en Coupe du monde 
{| cellpadding="3" bgcolor="#555555" cellspacing="1"; margin:5px; border:3px solid;width:28%;" |
|-
| style="border-bottom:3px solid; background:#efefef;" colspan=8 |
Performances de la Suède en Coupe du monde.

|}

Parcours aux Jeux Olympiques d'été 
{| cellpadding="3" bgcolor="#555555" cellspacing="1"; margin:5px; border:3px solid;width:28%;" |
|-
| style="border-bottom:3px solid; background:#efefef;" colspan=8 |
Performances de la Suède aux Jeux olympiques.

|}

Parcours en Championnat d'Europe 
{| cellpadding="3" bgcolor="#555555" cellspacing="1"; margin:30px; border:3px solid;width:28%;" |
|-
| style="border-bottom:3px solid; background:#efefef;" colspan=8 |
Performances de la Suède à l'Euro.

|}

Classement FIFA

Effectif actuel

Joueuses emblématiques 

Kristin Bengtsson
Nilla Fischer
Hanna Ljungberg
Malin Moström

Lotta Schelin
Therese Sjögran
Pia Sundhage
Victoria Svensson

Sélectionneurs

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe du monde de football féminin
 Football féminin
 Genèse du football féminin

Équipe de Suède féminine de football